Лессінг — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Готгольд Ефраїм Лессінг — німецький критик і філософ.
 Доріс Лессінг — британська письменниця
 Ролланд Лессінг — естонський біатлоніст 
 Саймон Лессінг — британський тріатлоніст
Німецькі прізвища